Беседь:

 Беседь — река в России и Белоруссии, левый приток реки Сож (бассейн Днепра).
 Беседь — деревня в Ветковском горсовете Ветковского района Гомельской области Белоруссии.